Трителлурид пентасеребра — бинарное неорганическое соединение
серебра и теллура
с формулой AgTe,
кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал схожего состава штютцит — AgTe .

 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Трителлурид пентасеребра образует кристаллы нескольких модификаций:
 α-AgTe, , существует при температуре ниже 250°С;
 β-AgTe, существует при температуре 250÷418°С;
 γ-AgTe, существует при температуре выше 417÷419°С .

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 460°С.

Примечания 

серебра
Соединения серебра